Публий Попиллий Ленат:

 Публий Попиллий Ленат (легат);
 Публий Попиллий Ленат (триумвир);
 Публий Попиллий Ленат (народный трибун);
 Публий Попиллий Ленат (консул).